Выборы в островной совет Арубы VI-го созыва прошли 7 мая 1971 года.

Итог

Примечания 

Политика Арубы
Выборы на Арубе
Выборы 1971 года